Eulalia imbricata är en ringmaskart som beskrevs av Ehlers 1874. Eulalia imbricata ingår i släktet Eulalia och familjen Phyllodocidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
imbricata